Hawaiia är ett släkte av snäckor som beskrevs av Gerard Kalshoven Gude 1911. Enligt Catalogue of Life ingår Hawaiia i familjen Zonitidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen glanssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Hawaiia